Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1995/96, је четврта сезона ове лиге у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

У Првој лиги ове лиге учествовало је 15 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице). Из Прве лиге 1994/954 лиге су испали: Борец из Велеса и Кожув из Ђевђелије. Уместо њих из Друге лиге је ушла само екипа Македонија ЂП из Скопља. 
 
Титулу је бранила екипа Вардара из Скопља. Нови првак је први пут постала екипа Силекса из Кратова.

У овој сезони, првак се пласирао у Прво коло квалификциј за УЕФА куп 1996/97.. Пошто је другопласирна екипа Слога Југомагнат и освајач Купа Македоније 1995/96. играла је у Купу победника купова 1996/97, па је друго место у УЕФА купу добила трећепласирана екипа Вардара..

Због одлуке да се у следећој сезони Прва лига састоји од 14 екипа, из лиге су испале три екипе: Охрид из Охрида, Љуботен из Тетова 
и Осогово из Кочана.

Састав Прве лиге у сезони 1995/96.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 1996/97.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1995/96. у македонском фудбалу